Вилс (Уилс) () — фамилия. Известные носители:

 Вилс, Уильям (1828—1891) — английский драматург.
 Вилс, Ян (1891—1972) — нидерландский архитектор.